Stejeriș se poate referi la:

 Localități din Transilvania, România
 Stejeriș, în trecut: Cârcedea (, ), localitate din județul Cluj
 Stejeriș (), localitate din județul Mureș
 Stejăriș, Stejărișu
 Stejărișu (, ), sat în partea de est a județului Sibiu

Vezi și 
 Stejar (dezambiguizare)
 Stejaru (dezambiguizare)

Toponime românești